Орловичи () — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. Административный центр Волевковского сельсовета. Расположен в 35 км от города Дубровно, в 60 км от остановочного пункта Шуховцы железнодорожной линии Орша — Смоленск, в 126 км от Витебска. Население — 170 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в 1607 году как село Дубровенского имения в составе Оршанского повета Витебского воеводства Великого княжества Литовского. Во владениях Глебовичей. В 1672 году село войта Скороходова. В 1721 году во владениях Антония Казимира Сапеги. Позднее селом владели Потёмкин и князья Любомирские.

В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой и присоединения значительной части её территории к Российской империи село вошло в состав новообразованной Могилёвской губернии. В составе Оршанского уезда, в 1777—1796 годы и 1802—1840 годы — в Бабиновичском уезде, с 1861 года в Горецком уезде.

В 1849 году во владениях помещицы Денисовой, в 1875 году имение принадлежало Андриянову. Работала мельница, паромная переправа.

После Октябрьской революции 1917 года на месте имения был создан совхоз «Орловичи». С 26 апреля 1919 года в составе Гомельской губернии, с 27 июля 1922 года в Смоленской губернии РСФСР. С 18 февраля 1923 года в Лядненской волости, с 3 марта 1924 года в БССР. С 20 августа 1924 года по 26 июля 1930 года в Бельском сельсовете Лядненского района Оршанского округа. С 8 июля 1931 года в Дубровенском районе, с 20 февраля 1938 года в Витебской области.

C июля 1941 года по ноябрь 1943 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками, которые в октябре 1943 года полностью сожгли деревню. После войны деревня восстановлена вместе с совхозом. В деревне захоронены 1062 советских воина, в 1956 году установлен обелиск.

До 16 сентября 1960 года Орловичи входили в состав Бельского сельсовета.

Достопримечательность 

 Братская могила (1941-1944 гг.)

Примечания

Литература 
 

Агрогородки Дубровенского района